Waterford (Irlanda)
Waterford (Califórnia)
Waterford (Michigan)
Waterford (Pensilvânia)
Waterford (Wisconsin)
Waterford Museum of Treasures
Waterford North
Waterford Football Club

Desambiguações de topônimos